BtG steht für:
 Betreuungsgesetz

btg steht für:
 Gagnoa-Bété (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektkontinuums Bété (Sprache), einer Kru-Sprache in der Elfenbeinküste

BTG steht für:
 Bahnhof Berlin-Tegel (DS100-Code)
 Battalion Tactical Group (Bataillonskampfgruppe), taktische Kampfeinheit der sowjetischen und russischen Landstreitkräfte, siehe Bataillon #Battalion Tactical Group
 Berner Tramway-Gesellschaft (2001)
 Berufskolleg für Technik und Gestaltung der Stadt Gelsenkirchen
 Bielefelder TG, ein Sportverein
 Biotechnologisches Gymnasium, ein Schultyp in Deutschland
 Bund Taufgesinnter Gemeinden (BTG), ein Zusammenschluss mennonitisch-baptistischer Gemeinden
 BTG (Medizintechnikunternehmen), ein britisches Unternehmen, spezialisiert auf die Lizenzierung und Vermarktung medizinischer Innovationen
 BTG Internationale Spedition, deutsches Unternehmen
 Flugplatz Batangafo in der Zentralafrikanischen Republik (IATA-Code)

Abkürzung